Хитотоль () — малый город в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Jitotol с языка науатль можно перевести как — место, где говорят на красивом языке.

Поселение было основано в середине XVII века под именем Сан-Хуан-Баутиста-Хитотоль.

9 ноября 1871 года поселение получило статус малого города и переименовано в Хитотоль-де-Сарагоса.

Примечания

Ссылки 
 

Города Чьяпаса